Gminy Meksyku – gmina (hiszp. municipio) stanowi drugi szczebel podziału administracyjnego Meksyku. Pierwszym szczeblem jest stan (hiszp. estado). Według danych na 30 października 2021 w Meksyku funkcjonuje 2471 gmin. Są one tworzone na podstawie 115 Artykułu Konstytucji Meksyku z 5 lutego 1917.

Struktura 
Wszystkie stany Meksyku podzielone są na gminy. Każda gmina ma administracyjną autonomię. Mieszkańcy w bezpośrednich i powszechnych wyborach wybierają władze gminy (hiszp. presidente municipal), którą w zależności od statusu gminy może sprawować odpowiednik polskiego burmistrza lub wójta. Presidente municipal stoi na czele urzędu administracyjnego gminy (hiszp. ayuntamiento) i nie może być wybrany na następną kadencję w kolejnych wyborach. Urząd gminy ma ponadto przewodniczącego (hiszp. cabildo) oraz kilkoro radnych (hiszp. regidores).

Podział gmin

Według liczby ludności 
Dane według Instytutu Statystycznego Meksyku Conteo 2005.

Według powierzchni 
Dane z Instytutu Statystycznego Meksyku „Gminy z największą i najmniejszą powierzchnią”

Liczba gmin w poszczególnych stanach

Zobacz też 
 Miasta w Meksyku
 Podział administracyjny Meksyku

Przypisy